Пем Шрайвер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Террі Фелпс.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Катаріну Ліндквіст з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (3-тє коло)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Патті Фендік (чвертьфінал)
  Раффаелла Реджі (3-тє коло)
  Енн Мінтер (3-тє коло)
  Паскаль Параді (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Н Брандтке (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Бренда Шульц (1-ше коло)
  Катаріна Ліндквіст (фінал)
  Гретхен Магерс (3-тє коло)
  Енн Гроссман (3-тє коло)
  Террі Фелпс (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 New South Wales Open 1989 Draw 

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд